

Astronomia
673 Edda – asteroide della fascia principale

Letteratura
Edda – raggruppa i due manoscritti Edda in prosa e Edda poetica
Edda in prosa – un manuale di poetica norrena scritta da Snorri Sturluson
Edda oblongata – frammento di manoscritto islandese cartaceo di mitologia norrena
Edda poetica – raccolta di poemi in lingua norrena
Edda Sæmundi Multiscii – epigrafe del Codex Regius dell'Edda poetica

Onomastica
Edda – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Edda – cantautore italiano

Televisione
Edda – miniserie TV del 2005 sulla vita di Edda e Galeazzo Ciano